(101955) Bennu, planetoïde
Bennu Yıldırımlar, Turks actrice
BennuGD, programmeertaal
Benne (entertainmentbedrijf), bedrijf in Tokio, Japan, voorheen Bennu

Benu (apotheek), Europese apotheekketen
Benu (restaurant), sterrenrestaurant in San Francisco
Benu (naam), zowel achternaam als voornaam
Benu, plaats in de Indonesische bestuurslaag Takari (plaats)
Sabyasachi Chakrabarty, Indiaas acteur, bijgenaamd Benu

Benue (staat), deel van Nigeria

Benoe, vogel in de Egyptische mythologie